Mädchenname bezeichnet:
 veraltet den Geburtsnamen einer Frau, die nach einer Eheschließung den Namen des Ehepartners angenommen hat, siehe Familienname
 einen weiblichen Vornamen